Belmont se poate referi la:

Oameni
 , arhitect
 , militar din Primul război mondial
 , episcop de Clermont
 , inginer
  (n. 1931), producătoare de film
 , o familie de personaje din seria de jocuri video

Pseudonime
 , actor, regizor de film și scenarist francez

Localități

Africa de Sud 
 , localitate în provincia Northern Cape; locul de desfășurare a  din 1899

Australia 
 , suburbie în statul Noul Wales de Sud
 , suburbie a Brisbane în statul Queensland
 , suburbie a Geelong în statul Victoria
 , suburbie a Perth în statul Australia de Vest

Belgia 
 , localitate în regiunea Valonia

Canada 
 , cartier al Edmonton, provincia Alberta
 , localitate în provincia Noua Scoție
 , localitate în provincia Insula Prințului Edward

Elveția 
 Belmont, denumirea franceză a , localitate în cantonul Berna
 Belmont-sur-Lausanne, localitate în cantonul Vaud
 , localitate în cantonul Vaud
 , localitate în cantonul Fribourg

Franța 
 , localitate în departamentul Doubs
 Belmont, localitate în departamentul Gers
 Belmont, localitate în departamentul Isère
 , localitate în departamentul Jura
 Belmont, localitate în departamentul Haute-Marne
 Belmont, localitate în departamentul Bas-Rhin
 , localitate în departamentul Haute-Saône
 Belmont, fostă localitate în departamentul Ain, azi parte din Belmont-Luthézieu
 Belmont, fostă localitate în departamentul Gers, azi parte din La Romieu
 Belmont, fostă localitate în departamentul Jura, azi parte din 
 Belmont-Bretenoux, localitate în departamentul Lot
 Belmont-d'Azergues, localitate în departamentul Rhône
 Belmont-de-la-Loire, localitate în departamentul Loire
 , localitate în departamentul Vosges
 Belmont-Luthézieu, localitate în departamentul Ain
 Belmont-Sainte-Foi, localitate în departamentul Lot
 , localitate în departamentul Vosges
 Belmont-sur-Rance, localitate în departamentul Aveyron
 , localitate în departamentul Vosges
 Belmont-Tramonet, localitate în departamentul Savoie

Altele 
 , monument istoric

Regatul Unit 
 , suburbie a Durham, comitatul Durham
 , sat în comitatul East Sussex
 , sat în comitatul Lancashire
 , localitate în comitatul Shetland
 , localitate în comitatul Herefordshire

Statele Unite 
 , comunitate neîncorporată în statul Arkansas
 , oraș în statul California
 , comunitate neîncorporată în statul Georgia
 , comunitate neîncorporată în statul Illinois
 , comunitate neîncorporată în statul Indiana
 , comunitate neîncorporată în comitatul Bracken, statul Kentucky
 , comunitate neîncorporată în comitatul Bullitt, statul Kentucky
 , oraș în statul Maine
 , oraș în statul Massachusetts
 Belmont, comunitate neîncorporată în statul Michigan
 , oraș în statul Mississippi
 , fost oraș în statul Nebraska
 , fost oraș în statul Nevada
 , oraș în statul New Hampshire
 Belmont, sat în statul New York
 , oraș în statul Carolina de Nord
 , sat în statul Ohio
 comitatul Belmont din statul Ohio
 , comunitate neîncorporată în statul Pennsylvania
 , comunitate neîncorporată în comitatul Anderson, statul Tennessee
 , comunitate neîncorporată în comitatul Coffee, statul Tennessee
 , comunitate neîncorporată în comitatul Jefferson, statul Tennessee
 , comunitate neîncorporată în statul Texas
 , comunitate neîncorporată în statul Vermont
 , loc desemnat pentru recensământ în comitatul Loudoun, statul Virginia
 , comunitate neîncorporată în comitatul Montgomery, statul Virginia
 , comunitate neîncorporată în statul Washington
 , oraș în statul Virginia de Vest
 , sat în statul Wisconsin
 , oraș în comitatul Lafayette, statul Wisconsin
 , oraș în comitatul Portage, statul Wisconsin

Altele 
 , stație a

Vezi și